Алекса́ндр Алекса́ндрович Во́лков:
 Волков, Александр Александрович (в монашестве Павел; 1888—после 1952) — снявший сан единоверческий епископ Русской православной церкви, викарий Нижегородской епархии.
 Волков, Александр Александрович (1779—1833) — генерал-лейтенант, начальник 2-го (Московского) округа Корпуса жандармов.
 Волков, Александр Александрович (1837—1894) — Санкт-Петербургский вице-губернатор.
 Волков, Александр Александрович (1876—1919) — русский математик.
 Волков, Александр Александрович (1885—1942) — русский и французский режиссёр.
 Волков, Александр Александрович (1916—2003) — советский химик.
 Волков, Александр Александрович (1920—2010) — советский офицер, Герой Российской Федерации.
 Волков, Александр Александрович (1901—1954) — советский военачальник, полковник.
 Волков, Александр Александрович (1905—1965) — советский конструктор оружия, лауреат Сталинской премии.
 Волков, Александр Александрович (род. 1946) — советский и российский лингвист.
 Волков, Александр Александрович (род. 1948) — космонавт, Герой Советского Союза.
 Волков, Александр Александрович (1951—2017) — президент Удмуртской Республики.
 Волков, Александр Александрович (род. 1982) — священник Русской православной церкви.
 Волков, Александр Александрович (род. 1985) — российский волейболист.
 Волков, Александр Александрович — певец-баритон, работал в Большом театре.